Příjmení Seitz nosí více významných osobností:

 Adalbert Seitz (1860–1938) – německý přírodovědec, lékař cestovatel a entomolog
 Frederick Seitz (1911–2008) – americký fyzik
 Karl Seitz (1869–1950) – rakouský politik